Алекса́ндр Алексе́евич Горе́лов (; ) — советский футболист, нападающий, клуба «Полесье». Один из сильнейших бомбардиров клуба «Полесье». Провёл два матча ⅛ финала кубка СССР против московского ЦСКА.

Достижения 
 игрок
 Чемпион УССР среди команд второй лиги СССР — 1967
 Обладатель Кубка УССР — 1972
 Лучший бомбардир клуба (3): 1966, 1967, 1969
 тренер
 Бронзовый призёр чемпионата Житомирской области: 1992

Клубная статистика 

 игрок

Воспитанники 
 Паршин, Павел Анатольевич
 Вернидуб, Юрий Николаевич

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Полесье» Житомир